Het WTA-tennistoernooi van Anning (officieel Kunming Open) van 2018 vond plaats van maandag 30 april tot en met zaterdag 5 mei 2018 in de Chinese plaats Anning. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

De Russin Irina Chromatsjova won de titel zowel in het enkel- als in het dubbelspel.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Chinese Peng Shuai bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door landgenote Zheng Saisai.

De ongeplaatste Irina Chromatsjova uit Rusland won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Chinese Zheng Saisai in drie sets, met een tiebreak in de laatste set. Chromatsjova wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zij won US$ 20.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Yanina Wickmayer was het derde reekshoofd – zij bereikte de kwartfinale, waarin zij het moest afleggen tegen de latere winnares.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het als eerste geplaatste duo Dalila Jakupović en Irina Chromatsjova won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste Chinese koppel Guo Hanyu en Sun Xuliu in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. De Sloveense Jakupović had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Russin Chromatsjova geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Anning 2018
Anning